Störgröße steht für:

 ein störender Umgebungseinfluss
 in der Physik allgemein ein Parameter, der eine Abweichung vom idealen Modell darstellt, siehe Störungstheorie
 in der Regelungstechnik eine störend auf die Regelgröße wirkende Größe, siehe Regelkreis 
 in der Statistik bei der Regressionsanalyse die Differenz zwischen einer Regressionsgeraden und den Messwerten, siehe Störgröße und Residuum